Koželj ou Kozelj est un toponyme qui peut désigner :
Koželj, un village de Serbie situé dans la municipalité de Knjaževac, district de Zaječar.
Kozelj, un village de Serbie situé dans la municipalité de Ljig, district de Kolubara.